Flandin est un patronyme porté par : 

 Louis Flandin (1804-1877), homme politique français.
 Eugène Flandin (1809-1889), peintre français.
 Anatole Flandin (1833-1904), homme politique, père de Ernest Flandin, homme politique français.
 Étienne Flandin (1853-1922), homme politique français (voir la famille Flandin).
 Ernest Flandin (1868-1943), homme politique français.
 Maud Flandin (1907-1951), joueuse d'échecs française.
 Pierre-Étienne Flandin (1889-1958), homme politique français (voir la famille Flandin).
 Maurice Flandin, (1900-1944), militant syndical et résistant français.
 Jean-Michel Flandin (1909-1969), homme politique français.
 Jules Flandrin (1871-1947), peintre grenoblois.
 Hervé Flandin (1965-), biathlète français.

Toponyme

 La rue Maurice Flandin est une rue du  de Lyon.

Homonymie de patronyme